Stuart Gray (n. 1960), calciatore e allenatore di calcio inglese
 Stuart Allan Gray (n. 1963), cestista panamense naturalizzato statunitense